Гаспорово — название населённых пунктов.

Россия 
 Гаспорово — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение Себеж.
 Гаспорово — деревня в Себежском районе Псковской области, сельское поселение Себежское.